Miltijad, papa, papa od 311. do 314.
 Miltijad Stariji (umro oko 524. pr. Kr.), Atenjanin 
 Miltijad Mlađi (oko 550. pr. Kr. - 489. pr. Kr.), atenski državnik i vojskovođa